Цапля (греч. Herodios; лат. Ardea) — естественная негеральдическая гербовая фигура.

В международной геральдике необходимо чётко отличать однотипных пернатых птиц: журавль (отсутствует хохолок на голове), аист (концы маховых перьев крыла, окрашены в чёрный цвет). В европейской геральдике широко используется в личных и родовых гербах со значением — бдительность. В территориальных гербах цапля с хохолком почти не встречается — её заменяет аист. В русской геральдике применяется только термин — аист или журавль.

В эмблематике символ любопытства, бдительности и спокойствия, олицетворяет деликатность (взлетая не мутит воды).

История 
В Древнем Египте цапля являлась символом утреннего (восходящего) солнца и почиталась, как творец света. Полагалось, что цапля прообраз птицы Бенну (аналог Феникса), символ возрождения, возвращения Озириса (как птицы разлива Нила), обновления жизни. У древних египтян цапля первое существо, трансформирующее душу после смерти.

В Китайской и Японской символике белая цапля, ассоциировалась с чёрной вороной, образует противопоставление Инь-Янь. В Китае цапля символ предков.

В буддизме и даосизме цапля разделяет символизм журавля.

В христианстве цаплю иногда воспринимали, как аллегорию верующих, возвышающихся над жизненными несчастьями подобно цапле преодолевающей дождевые облака.

Блазонирование 
При изображении цапли (журавля или аиста) в профиль, обращённый геральдически вправо и стоящей на одной ноге, то это эмблема осторожности. Если другая нога согнута в колене и держит лапой камень, то она трактуется, как эмблема бдительности. Цапля, стоящая на одной ноге и зажавшая в другой лапе стрелы  — эмблема осторожности, предотвращающей происки врагов. Цапля (аист, журавль) стоящая на одной ноге, с головой повёрнутой к хвосту, а не вперёд вправо, служит эмблемой трусости. Крайне редко встречается цапля (журавль) с поднятыми крыльями, оторвавшимися от земли и висящие в воздухе, означает эмблему — паники. Цвет цапель обычно естественный —  белый (серебряный). Если клюв, лапы, хохолок, глаза отличаются от общего цвета птицы, то это указывается в описании герба.

Использование 
Используется в территориальной геральдике: Сысерть.

Примеры

Литература 

 Сост. к.и.н. В.В. Похлёбкин. Словарь международной символики и эмблематики. М. Изд. Междун. Отношения. Изд. 3-е. 2001 г. № 243. Цапля. ISNB 5-7133-0869-3.
 Сост. В.М. Рошаль. Энциклопедия символов. Изд. Сова. М. 2008 г. Цапля. стр. 841-842. ISNB 978-985-16-2097-1.
 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. стр. 328. ISBN 978-5-271-10044-4.

Цапля в геральдике